.CSO är ett filformat som används av piratkopierade datorspel till Playstation Portable (PSP), CSO är en komprimering av iso-filer.

Filformat
Playstation Portable
Komprimeringsalgoritmer